Кубок Испании по футболу 2009—2010 — 106-й розыгрыш Кубка Испании по футболу, проводимый Королевской федерацией футбола Испании. Обладателем Кубка Испании в 5 раз стала Севилья.

Календарь

Первый раунд

Результаты 
Матчи первого раунда были сыграны 22, 25, 26 и 27 августа 2009 года. Шесть клубов автоматически прошли во второй раунд: Алькоркон, Алькояно, Атлетико Сиудад, Мерида, Онтеньенте, Полидепортиво.

Второй раунд

Результаты 
Матчи второго раунда были сыграны 1,2,3,9 и 16 сентября 2009 года. Рекреативо автоматически прошел в третий раунд.

Третий раунд

Результаты 
Матчи третьего раунда были сыграны 7 октября 2010 года.Реал Мурсия автоматически прошла в следующий раунд.

Финальный раунд

1/16 финала 
Первые матчи 1/16 финала состоялись 27−29 октября 2009 года, ответные — 10−12 ноября.

|}

1/8 финала 
Первые матчи 1/8 финала состоялись 5−7 января 2010 года, ответные — 12−14 января.

|}

Четвертьфиналы 
Первые матчи 1/4 финала состоялись 20−21 января 2010 года, ответные — 27−28 января.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи 1/2 финала состоялись 3—4 февраля 2010 года, ответные 10—11 февраля.

|}

Финал

Примечания

Ссылки 
 Marca.com 
 AS.com 

Кубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2009 году
Спорт в Испании в 2009 году
Спорт в Испании в 2010 году